Spaniens fotbollslandslag kan avse
Spaniens herrlandslag i fotboll
Spaniens damlandslag i fotboll